Die Saison 1990/91 war die 47. reguläre Meisterschaftsrunde in Mexiko seit Einführung der Primera División in der Saison 1943/44.

Veränderungen und Modus 
Der Aufsteiger Club León ersetzte den Absteiger CF Atlante, der die vorangegangene Spielzeit in Santiago de Querétaro verbracht hatte. Nach seinem Abstieg kehrte der Verein in die Hauptstadt zurück, während finanzkräftige Gönner in Querétaro die Lizenz des finanziell angeschlagenen Erstligisten Tampico-Madero FC erwarben und dem zuletzt nur mittelmäßigen Zweitligisten Querétaro FC einen Startplatz in der Eliteliga ermöglichten.

Am Ende der Saison 1990/91 musste der CD Irapuato den Weg in die seinerzeit noch zweitklassige Segunda División antreten und wurde durch den CF Atlante ersetzt, dem die unmittelbare Rückkehr in die höchste Spielklasse gelang.

Der Wettbewerb wurde in 4 Gruppen zu jeweils 5 Mannschaften unterteilt. Dessen ungeachtet trat  jede Mannschaft der Liga je zweimal (in je einem Heim- und Auswärtsspiel) gegeneinander an. Am Ende der Punktspielrunde qualifizierten sich die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe für die Endrunde, die, mit dem Viertelfinale beginnend, im Play-off-Modus ausgetragen wurde.

Kreuztabelle 
15 der 19 Heimspiele des CD Guadalajara endeten remis

Endrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 
Der Club América deklassiert im Súper Clásico seinen „ewigen“ Rivalen Chivas und die UNAM Pumas revanchieren sich gegen den Puebla FC für die Halbfinalniederlage vom Vorjahr.

|}

Finale 
Nachdem der Club América sich in den Meisterschaftsfinals von 1985 und 1988 durchsetzen konnte, behielten die Pumas in diesem Clásico Capitalino aufgrund der Auswärtstorregel die Oberhand und holten ihren dritten Meistertitel nach 1977 und 1987.

|}

Statistik

Torjägerliste

Siehe auch 
 Liga MX

Weblinks 
 Die Saison 1990/91 bei RSSSF.com

1990
Fußballsaison 1990/91